Atalanta - localidade brasileira;
 Atalanta (mitologia) - personagem da mitologia grega que participou na caça ao javali da Calidónia;
 Atalanta (irmã de Pérdicas) - figura histórica da Antiguidade Clássica, irmã de Pérdicas, general de Alexandre Magno;
 Atalanta (borboleta) - espécie de borboleta da família dos ninfalídeos;
 Atalanta Fugiens - obra literária do séc. XVII, da autoria de Michael Maier;
 Atalanta - clube de futebol italiano, com sede na cidade de Bergamo, na Lombardia.